Скатертина, Скатертка — спеціальний виріб, яким накривається стіл.
 Скатертина-самобранка — чарівна скатертина, яка фігурує в казках індо-європейського простору, зокрема і в українських народних казках.
 Скатертина Уляма — спіраль чисел натурального ряду, на якій відзначені клітини, що відповідають простим числам.